Velika nagrada Nizozemske 1967 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1967. Odvijala se je 4. junija 1967.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Jim Clark
| Lotus-Ford
| 90
| 2:14:45,1
| 8
| 9
|-
! 2
| 1
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 90
| + 23,6 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 2
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 90
| + 25,7 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 3
|  Chris Amon
| Ferrari
| 90
| + 27,3 s
| 9
| 3
|-
! 5
| 4
|  Mike Parkes
| Ferrari
| 89
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 22
|  Ludovico Scarfiotti
| Ferrari
| 89
| +1 krog
| 15
| 1
|-
! 7
| 18
|  Chris Irwin
| Lotus-BRM
| 88
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 8
| 10
|  Mike Spence
| BRM
| 87
| +3 krogi
| 12
|  
|-
! 9
| 21
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 86
| +4 krogi
| 17
|  
|-
! 10
| 20
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 83
| +7 krogov
| 16
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Surtees
| Honda
| 73
| Pedal za plin
| 6
|  
|-
! Ods
| 9
|  Jackie Stewart
| BRM
| 51
| Zavore
| 11
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 41
| Vzmetenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 14
|  Pedro Rodriguez
| Cooper-Maserati
| 39
| Menjalnik
| 5
|  
|-
! Ods
| 6
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 11
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 15
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 8
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 17
|  Bruce McLaren
| McLaren-BRM
| 1
| Trčenje
| 14
|  
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1967
1967